Джон Дэвид Ба́рроу (; 29 ноября 1952, Лондон — 26 сентября 2020, Кембридж) — английский физик-теоретик и популяризатор науки, известный своими работами в области космологии. Член Лондонского королевского общества (2003).

Биография 
Родился 29 ноября 1952 года в Лондоне. Учился в грамматической школе Илинга для мальчиков (), где помимо наук увлекался спортом и даже побывал на просмотре в футбольном клубе «Челси». В 1974 году окончил Даремский университет, где изучал математику и физику. В 1977 году получил докторскую степень в Оксфордском университете, где под руководством Денниса Сиамы защитил диссертацию о неоднородных космологических моделях. Работал младшим научным сотрудником в оксфордском колледже Крайст-черч и постдоком в Калифорнийском университете в Беркли, где плодотворно сотрудничал с Джозефом Силком и написал совместно с ним свою первую научно-популярную книгу. В 1981 году получил место лектора в Астрономическом центре Университета Сассекса, где с 1989 года был профессором, а с 1995 года — директором. В 1999 году стал профессором математических наук в колледже Клэр Холл Кембриджского университета и директором  — программы поддержки математического образования и популяризации математики в обществе. Одновременно работал в Грешем-колледже — сначала профессором астрономии (2003—2007), а затем — геометрии (2008—2011).

Научные работы посвящены космологии и астрофизике. Один из пионеров использования методов теории динамических систем для описания поведения космологических моделей, в том числе неоднородных и анизотропных. Исследовал механизмы сглаживания неоднородностей в ранней Вселенной, в частности динамику космической инфляции, в том числе в рамках обобщений теории гравитации. Занимался проблемами асимметрии между материей и антиматерией во Вселенной и природы тёмной материи, теорией чёрных дыр, происхождением галактик. Изучал возможность экспериментального обнаружения изменения постоянной тонкой структуры со временем. Интересовался философскими проблемами космологии, развивал и пропагандировал антропный принцип для объяснения того факта, что фундаментальные константы физики «разрешают» возникновение жизни; в 1986 году совместно с Фрэнком Типлером опубликовал классическую монографию на эту тему.

Активно занимался популяризацией науки. Написал более десятка научно-популярных книг, переведённых на 28 языков. Выступал по радио и с публичными лекциями, в том числе в резиденции британских премьер-министров и в Ватикане. Написал пьесу «Бесконечности» (), которая была в 2002 году поставлена в Милане и получила итальянскую театральную премию.

Скончался 26 сентября 2020 года в Кембридже от колоректального рака, оставив после себя жену Элизабет, двух сыновей, дочь и шестерых внуков.

Награды и отличия 
 Гиффордская лекция (1988)
 Член Королевского астрономического общества (1998)
 Член Института физики (1998)
 Член Королевского общества искусств (1999)
 Темплтоновская премия (2006)
 Премия Майкла Фарадея (2008)
 Медаль Кельвина (2009)
 Медаль и премия Дирака (2015)
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (2016)
 Член Папской академии наук (2020)

Публикации 
 Книги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Лауреаты Темплтоновской премии
Математики по алфавиту
Математики Великобритании
Математики XX века
Математики XXI века
Физики по алфавиту
Физики Великобритании
Физики XX века
Физики XXI века
Выпускники Даремского университета
Выпускники Ван Милдерт-колледжа (Даремский университет)
Почётные доктора Щецинского университета
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Лауреаты премии Майкла Фарадея
Члены Лондонского королевского общества
Преподаватели Оксфордского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Профессора Кембриджского университета
Умершие от колоректального рака